Амина Гудвин (; , Манчестер — , Элмбридж, Суррей) — британская пианистка.

Дочь и ученица скрипача и органиста Джона Лоуренса Гудвина. В девять лет дебютировала с оркестром Халле, исполнив концерт ми бемоль мажор Яна Ладислава Дусика. В одиннадцатилетнем возрасте поступила в Лейпцигскую консерваторию, где занималась у Карла Райнеке (клавир) и Саломона Ядассона (композиция). Затем училась в Парижской консерватории у Эли Мириама Делаборда, посетила Ференца Листа в Веймаре и, наконец, совершенствовала своё мастерство во Франкфурте-на-Майне под руководством Клары Шуман — это влияние оказалось наиболее значительным, сделав Гудвин пропагандисткой творчества Роберта Шумана.

Уже в 1880-е годы, до окончания своей учёбы, Амина Гудвин концертировала в Лондоне, в том числе в Хрустальном дворце и театре Ковент-Гарден. Окончательно обосновавшись в Лондоне в 1892 году, выступала с сольными концертами, затем работала прежде всего как ансамблист, в составе Лондонского трио (1899—1927, с виолончелистом Уильямом Уайтхаусом и менявшимися скрипачами, среди которых были Акилле Симонетти и Альберт Саммонс). Осуществлённые этим коллективом записи 1905 года — части из фортепианных трио Бетховена, Мендельсона и Шумана — были, вероятно, первыми профессиональными записями камерного ансамбля в истории звукозаписи. С 1890-х гг. занималась педагогической работой: в 1892 г. выпустила пособие «Практические приёмы техники и туше при игре на фортепиано» (), основанное на методах Клары Шуман, в 1895 г. основала в Лондоне музыкальную школу для девочек.

Примечания

Ссылки 
 

Академические музыканты Великобритании
Выпускники Лейпцигской высшей школы музыки и театра
Выпускники Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца